Hanna Persson ist der Name folgender Personen:

* Hanna Persson (Fußballspielerin, 1991) (* 1991), schwedische Fußballspielerin 
 Hanna Persson (Fußballspielerin, 1996) (* 1996), schwedische Fußballspielerin 
 Hanna-Mia Persson (* 1978), schwedische Stabhochspringerin